Malleolus steht für:

 Malleolus, lateinischer Name für Knöchel
 Malleolus, lateinische Bezeichnung für Brandpfeil